Onderdistrict in Indonesië
 Pagentan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Pagentan (Pagentan), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Pagentan (Singosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java